Бико́вський — польське прізвище.

Жінки 
 Биковська Лариса Юріївна —лікар-кардіолог, заслужений лікар України.

Чоловіки 
 Биковський Валерій Федорович (1934—2019) — радянський льотчик-космонавт.
 Биковський Ігор Ігорович (* 1996) — український футболіст, нападник.
 Биковський Кирило Сергійович (1992—2021) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Биковський Лев Устимович (1895—1992) — український книгознавець, бібліограф.
 Пйотр Якса-Биковський (1823—1889) — польський письменник, етнограф, засновник театру в Кам'янці-Подільському.
 Биковський Сергій Сергійович (1972) — білоруський боксер, призер чемпіонатів Європи.

Див. також 
 Биковський — село в Якутії
 Биковські

Примітки